Christian Bruder (ur. 30 kwietnia 1982) – niemiecki skoczek narciarski i trener. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2004/2005, kiedy zajął 55. miejsce w klasyfikacji generalnej. Startował głównie w Pucharze Kontynentalnym.

Przed sezonem 2018/2019 został asystentem trenera kadry kobiet reprezentacji Niemiec w skokach narciarskich.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2004/2005: 55.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2005: 55.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2004/2005: 18.
 sezon 2005/2006: 47.
 sezon 2006/2007: 118.

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Lauscha – 30 stycznia 2005 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2005: 59.

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Niemieccy trenerzy skoków narciarskich
Urodzeni w 1982